St. Anger:

 St. Anger — восьмой студийный альбом американской группы Metallica.
 St. Anger — песня группы Metallica из одноименного альбома 2003 года St. Anger.